Greisbock ist der Name folgender Tierarten aus der Gattung Raphicerus:
 Kap-Greisbock (Raphicerus melanotis)
 Sharpe-Greisbock (Raphicerus sharpei)